«Сын рыбака» — название ряда художественных фильмов:

 Сын рыбака (фильм, 1928) — советский фильм режиссёра Александра Ивановского
 Сын рыбака (фильм, 1939) — латвийский фильм режиссёра Вилиса Лапениекса
 Сын рыбака (фильм, 1957) — советский латвийский фильм режиссёра Вариса Круминьша

Фильмы 1939 и 1957 годов сняты по одноимённому роману Вилиса Лациса.